

Osoby

Hofman 
 Adam Hofman (ur. 1980) – polski polityk
 Artur Hofman (ur. 1959) – polski aktor
Iwona Hofman (ur. 1960) – polska politolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor UMCS
 Kazimierz Hofman (1842–1911) – polski pianista, kompozytor i pedagog
 Urszula Hofman (ur. 1995) – polska judoczka
 Vlastimil Hofman (1881–1970) – polski malarz

Hoffman 
 Alejandro Hoffman (ur. 1966) – argentyński szachista, arcymistrz
 Alice Hoffman (ur. 1952) – amerykańska pisarka)
 Andrzej Hoffman (XVI/XVII w.) – krakowski hafciarz
 Antoni Hoffman (1950–1992) – polski biolog i paleontolog
 Dustin Hoffman (ur. 1937) – amerykański aktor
 Gregg Hoffman (1963–2005) – amerykański producent filmowy
 Heinrich Hofmann (1824–1911) – niemiecki malarz i ilustrator
 Jan Hoffman (1906–1995) – polski pianista, pedagog, profesor i rektor
 Jerzy Hoffman (ur. 1932) – reżyser i scenarzysta filmowy
 Joanna Hoffman (ur. 1955) – amerykańska specjalistka ds. marketingu, pracownica Apple, córka Jerzego
 Karol Hoffman (1855–1937) – polski pisarz i aktor
 Kazimierz Hoffman (1928–2009) – polski poeta
 Klementyna Hoffmanowa (1798–1845) – polska pisarka i tłumaczka
 Max Hoffmann (1869–1927) – niemiecki generał
 Philip Seymour Hoffman (1967–2014) – amerykański aktor
 Robert James Hoffman III (ur. 1980) – amerykański aktor

Hofmann 
 Albert Hofmann (1906–2008) – szwajcarski chemik, odkrywca LSD
 August Wilhelm von Hofmann (1818–1892) – niemiecki chemik, odkrywca degradacji i przegrupowania Hofmanna
 Alex Hofmann (ur. 1980) – niemiecki motocyklista w klasie MotoGP
 Franz Johann Hofmann (1906–1973) – zbrodniarz hitlerowski
 Józef Hofmann (1876–1957) – polski pianista, kompozytor, wynalazca
 Otto Hofmann (1896–1982) – hitlerowski wyższy Dowódca SS i Policji

Hoffmann 
 Alfons Hoffmann (1885–1963) – polski inżynier – elektryk
 Ambrosi Hoffmann (ur. 1977) – szwajcarski narciarz alpejczyk
 Antonina Hoffmann (1842–1897) – polska aktorka
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874) – niemiecki germanista (językoznawca), poeta
 Carl Julius Adolph Hugo Hoffman (1801-1843) – śląski muzyk i kompozytor, sygnujący swe dzieła skrótem „C.J.A.H. Hoffmann"
 Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616–1679) – niemiecki poeta, polityk, dyplomata
 Edward Hoffmann (1792–1865) – polski prawnik
 Ernst Hoffmann (1840–1843) – katolicki duchowny
 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–1822) – niemiecki pisarz (bajkopisarz) i kompozytor
 Felix Hoffmann (1868–1946) – niemiecki chemik, wynalazca aspiryny i heroiny
 Friedrich Hoffmann (1660–1742) – niemiecki lekarz
 Gaby Hoffmann (ur. 1982) – amerykańska aktorka
 Georg Franz Hoffmann (1760–1826) – niemiecki biolog
 Heinrich Hoffmann (1809–1894) – niemiecki pisarz, psychiatra
 Heinrich Hoffmann (1885–1957) – oficjalny fotograf Adolfa Hitlera
 Jacek Hoffmann (ur. 1963) – polski samorządowiec, w latach 2006–2012 starosta powiatu krośnieńskiego, w latach 2012–2013 wicemarszałek województwa lubuskiego
 Jakub Fryderyk Hoffmann (1758–1830) – lekarz, przyrodnik, profesor szkoły
 Josef Hoffmann (1870–1955) – austriacki architekt
 Karol Hoffmann (właśc. Karl Hoffmann, 1887–1968 – niemiecki ksiądz katolicki
 Karol Hoffmann (1913–1971) – polski lekkoatleta i trener
 Maria Dulcissima Hoffmann (1910–1936) – siostra zakonna
 Marian Hoffmann (1916–1983) – polski lekkoatleta i trener
 Martin Hoffmann (ur. 1955) – niemiecki piłkarz
 Max Hoffmann (1869–1927) – pruski generał
 Mieczysław Hoffmann (ur. 1913) – chemik, polityk
 Roald Hoffmann (ur. 1937) – amerykański chemik
 Teodor Hoffmann (ur. 1874) – polski architekt
 Teodor Hoffmann (ur. 1913) – major Wojska Polskiego i AK, cichociemny
 Wojciech Hoffmann (ur. 1955) – polski gitarzysta rockowy: Turbo, Non Iron
 Zbigniew Hoffmann (ur. 1963) – polski polityk, samorządowiec
 Zdzisław Hoffmann (ur. 1959) – polski lekkoatleta trójskoczek

Geografia

Miejscowości w USA 
 Hoffman – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
 Hoffman – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Hoffman – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Richmond
 Hoffman – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Okmulgee

Gminy w USA 
 Hoffman (ang. Hoffman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Hoffman (ang. Hoffman Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McPherson

Inne 
 Hoffman Estates (przedmieście Chicago)

Astronomia 
 (1662) Hoffmann (A923 RB) (planetoida z grupy pasa głównego asteroid)